Kajakarstwo na Igrzyskach Śródziemnomorskich 2009, odbywało się w dniach 3 - 5 lipca na jeziorze Lago di Bomba (75 km od Pescary).

Mężczyźni

Kobiety

Tabela medalowa

Linki zewnętrzne 

Igrzyska Śródziemnomorskie 2009
Kajakarstwo na igrzyskach śródziemnomorskich